Această pagină este o listă de oameni sau de personalități notabile care s-au născut în statul Arkansas.

Oameni
Arkansas